Selja kan syfta på följande platser:

Estland 

 Selja, Dagö, en by i Dagö kommun i landskapet Hiiumaa (Dagö), 
 Selja, Ösel, en by i Ösels kommun i landskapet Saaremaa (Ösel), 
 Selja, Lääneranna kommun, en by i Lääneranna kommun i landskapet Pärnumaa, 
 Selja, Tori kommun, en by i Tori kommun i landskapet Pärnumaa, 
 Selja, Raplamaa, en by i Kehtna kommun i landskapet Raplamaa, 
 Selja, Lääne-Virumaa, en by i Viru-Nigula kommun i landskapet Lääne-Virumaa, 
 Emmaste-Selja, en by i Dagö kommun i landskapet Hiiumaa (Dagö) som innan kommunreformen 2017 hette Selja,

Sverige 

 Selja, ort, Dalarnas län, Mora kommun, 

Robotskapade Estlandförgreningar